Начальный — топоним в России.

Красноярский край 
 Начальный — мыс, северная часть острова Пирожникова
 Начальный — мыс, полуостров Рыбный, омывается проливом Стерлигова
 Начальный — река, правый приток реки Равнинная
 Начальный — мыс, южный берег о. Октябрьской Революции арх. Северная Земля; западный мыс бухты Снежная Восточной части Карского моря; западнее устья р. Курчавая

См. также 
 Начальная
 Начальное